

Géographie 
 Linschoten, village et ancienne commune des Pays-Bas
 Linschoten ou Korte Linschoten, cours d'eau des Pays-Bas
 Lange Linschoten, cours d'eau des Pays-Bas

Personnalités 
 Jan Huygen van Linschoten, marchand et explorateur néerlandais

Astronomie 
 (10651) van Linschoten, astéroïde

Homonymie de toponyme